José Roberto Araújo de Souza – ex calciatore brasiliano
José Roberto Barbosa – ex calciatore brasiliano
José Roberto Cosolan – ex calciatore brasiliano
José Roberto da Silva – ex calciatore brasiliano
José Roberto da Silva Júnior – calciatore brasiliano
José Roberto de Oliveira – calciatore brasiliano
José Roberto Eduardo – ex calciatore brasiliano
José Roberto Lopes Padilha – ex calciatore brasiliano
José Roberto Marques – ex calciatore brasiliano
José Roberto Oliveira – ex calciatore brasiliano
José Roberto Pereira – ex calciatore brasiliano
José Roberto Rotta – ex calciatore brasiliano
Zé Roberto Reboucas – ex calciatore brasiliano
Roberto José de Moura – ex calciatore brasiliano